Jordi Figueras Montel (Lérida, 16 de maio de 1987) é um futebolista profissional espanhol, zagueiro, milita no Real Betis.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1987
Naturais de Lérida
Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Unió Esportiva Lleida
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Futebolistas do Real Betis Balompié